Wilhelm Nowack ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Nowack (Theologe) (Wilhelm Gustav Hermann Nowack; 1850–1928), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Wilhelm Nowack (Politiker) (1897–1990), deutscher Volkswirt, Journalist und Politiker (DDP, DStP, FDP)

Siehe auch:
 Wilhelm Noack